Рупник () — словенская фамилия. Известные носители:

 Рупник, Вася (род. 1977) — словенский биатлонист.
 Рупник, Лидия (1915—2003) — югославская спортивная гимнастка.
 Рупник, Леон (1880—1946) — югославский и словенский военный и политический деятель, генерал-лейтенант.